Івахне́нко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Івахненко Валентина Юріївна ( 1993) — українська та російська тенісистка.
 Івахненко Віктор Вікторович — капітан Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Івахненко Лідія Яківна ( 1929) — український мистецтвознавець, журналіст, музичний педагог
 Івахненко Надія Василівна ( 1929 — ?) — ланкова радгоспу  Ростовської області, Герой Соціалістичної Праці (1981)
 Івахненко Олександр Андрійович (1931—2003) — український та радянський художник.
 Івахненко Олександр Іванович (1949—2014) — український художник-графік, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1989).
 Івахненко Олексій Григорович (1913—2007) — український вчений у галузі автоматичного керування i математичного моделювання.
 Івахненко Сергій Олексійович ( 1950 — український вчений в галузі матеріалознавства надтвердих матеріалів.

Українські прізвища
Прізвища на -енко